Дубро́вин — русская фамилия.

Известные носители 
 Дубровин, Александр Иванович (1855—1921) — политический деятель дореволюционной России.
 Дубровин, Артемий Григорьевич (1930—1995) — российский философ, киновед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).
 
 Дубровин, Василий Дмитриевич (1897—1941) — русский советский писатель и журналист.
 Дубровин, Виктор Михайлович (1916—1986) — Герой Социалистического Труда.
 
 Дубровин, Вячеслав Анатольевич (род. 1949) — российский политик, депутат Государственной думы (2007—2011).
 Дубровин, Дмитрий Фёдорович (? — 1776) — екатеринбургский купец, бургомистр екатеринбургской ратуши (1764—1765).
 
 
 Дубровин, Константин (род. 1977) — немецкий пловец.
 Дубровин, Матвей Григорьевич (1911—1974) — режиссёр детского театра.
 Дубровин, Михаил Яковлевич (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Дубровин, Модест Михайлович (1837—1918) — русский контр-адмирал.
 
 Дубровин, Павел Фёдорович (1839—1890) — российский общественный деятель, городской голова Динабурга.
 Дубровин, Пётр Васильевич (1932—2016) — советский и российский хоккейный тренер.
 
 Дубровин, Станислав Владимирович (род. 1974) — российский футболист.



См. также